Liga a V-a Brăila, organizată de Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Brăila, este a doua competiție fotbalistică din județul Brăila și face parte din al cincilea eșalon al sistemului de ligi ale fotbalului românesc. Competiția este formată din două serii cu 16 echipe fiecare.

Lista echipelor câștigătoare

Arhivă sezoane

Sezonul 2019-2020 
Seria 1

Seria 2

Sezonul 2012-2013 
Seria 1

Seria 2

Referințe

Legături externe 
 Site-ul oficial AJF Brăila

Liga a V-a